Зю́зник высо́кий () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 

Многолетнее вечнозелёное травянистое растение высотой 90—160 см. Внешний вид схож с таковым у . Стебли голые или опушённые. Листья глубокорассечённые, шершавые с обеих сторон.

Цветение с июля по сентябрь. Белые цветки 3—4 мм длиной. Зубцы чашечки не имеют острых завершений и по длине равны трубке венчика.

Плоды — орешки, по длине почти равны чашечке.

Опыление насекомыми (энтомофилия).

Распространение и местообитание 
Обитает в Западной Азии и Европе. Хотя в Центральной Европе зюзник высокий находится на грани вымирания, а в некоторых регионах — даже исчез, он нередко встречается в Восточной Европе, а также Башкирии, Казахстане и Украине.

Зюзник высокий произрастает в полутени на влажных, богатых азотом почвах.

Синонимика

Примечания

Литература 
 
 Paul Ascherson: Flora der Provinz Brandenburg, der Altmark und des Herzogthums Magdeburg, Dritte Abteilung, Specialflora von Magdeburg, Verlag von August von Hirschwald Berlin 1864, Seite 85

Ссылки 

Котовниковые
Флора Западной Азии
Флора Европы